УГПИ — аббревиатура.

 Удмуртский государственный педагогический институт
 Уссурийский государственный педагогический институт